Moviment Bretanya i Progrés, partit polític de França
 Ministeri de Seguretat Pública de Polònia (del seu nom en polonès Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego), servei d'intel·ligència i contraespionatge de la República Popular de Polònia
 Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, obra de referència sobre patrística editada a París en el segle XVIII
 Síndrome de Münchhausen per poders (del seu nom en anglès Munchausen By Proxy), trastorn mental causa de maltractament infantil
 Proteïna bàsica de la mielina (del seu nom en anglès Myelin Basic Protein), proteïna que té un paper important en el recobriment de les neurones amb mielina
 Proteïna d'unió de la maltosa (del seu nom en anglès Maltose-Binding Protein), part del sistema de la maltosa de lEscherichia coli Ftalat de monobutil (del seu nom en anglès Monobutyl Phthalate''), ftalat implicat en defectes de naixement per supressió d'esteroidogènesi
 Manchester-coding Bus Powered, tecnologia de transmissió utilitzada pel bus de camp Profibus
 Mbp també és l'abreviatura de Mega parells de bases, unitat de mesura dels parells de bases en biologia molecular
 mbp també és el codi ISO 639-3 del damana''', llengua parlada pels wiwa de Colòmbia